The Prison (Against the Wall) – film per la televisione del 1994 diretto da John Frankenheimer
Against the Wall – serie televisiva statunitense del 2011